Lekattskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lekattskär (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Lekattskär (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Lekattskär, Korpo, Åboland,

Se även
Stora Lekattskär
Släta Lekattskär

Robotskapade Finlandförgreningar